Svetlana Koroleva este numele mai multor persoane:
Svetlana Koroleva, fotomodel 
Svetlana Koroleva, poloistă